Knox Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Knox Township (Illinois)
 Knox Township (Indiana)
 Knox Township (Clarke County, Iowa)
 Knox Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Knox Township (North Dakota)
 Knox Township (Columbiana County, Ohio)
 Knox Township (Guernsey County, Ohio)
 Knox Township (Holmes County, Ohio)
 Knox Township (Jefferson County, Ohio)
 Knox Township (Vinton County, Ohio)
 Knox Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Knox Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Knox Township (Jefferson County, Pennsylvania)